Хэцзэ́ () — городской округ в китайской провинции Шаньдун. Название городского округа является сокращением от «гора Хэшань (菏山) и водоём Лэйцзэ (雷泽)».

История 
В эпоху Чжоу здесь существовало царство Цао, впоследствии завоёванное царством Сун, которое в свою очередь было завоёвано царством Чу.

В конце существования империи Цинь Лю Бан провозгласил себя в Динтао императором империи Хань.

При империи Суй в этих местах была создана область Цаочжоу (曹州). При империи Мин в 1371 году она была понижена в статусе до уезда, но в 1445 году была создана вновь. При империи Цин в 1724 году область Цаочжоу была поднята в статусе до «непосредственно управляемой» (то есть подчинённой непосредственно властям провинции, без промежуточного звена в виде управы), а в 1735 году повышена в ранге до Цаочжоуской управы (曹州府), которой были подчинены 1 область и 10 уездов. После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административного деления, в результате которой в 1913 году области и управы были упразднены.

После прихода к власти коммунистов в августе 1949 года была создана провинция Пинъюань, и эти земли вошли в её состав. В ноябре 1952 года провинция Пинъюань была расформирована, а входившие в её состав Специальный район Хэцзэ (菏泽专区) и Специальный район Хуси (湖西专区) были переданы в состав провинции Шаньдун; уезд Дунмин был передан в состав провинции Хэнань. В июле 1953 года Специальный район Хуси был расформирован, а входившие в его состав административные единицы были разделены между Специальным районом Хэцзэ и Специальным районом Цзинин (济宁专区). В ноябре 1958 года Специальный район Хэцзэ был присоединён к Специальному району Цзинин, но в июне 1959 года был восстановлен в прежнем составе. В 1963 году была изменена граница между провинциями Хэнань и Шаньдун, и уезд Дунмин вновь оказался в составе провинции Шаньдун, войдя в состав Специального района Хэцзэ. В марте 1967 года Специальный район Хэцзэ был переименован в Округ Хэцзэ (菏泽地区).

Постановлением Госсовета КНР от 23 июня 2000 года были расформированы Округ Хэцзэ и город Хэцзэ, а вместо них с 8 января 2001 года был образован Городской округ Хэцзэ; территория бывшего города Хэцзэ стала районом Мудань в его составе.

В 2016 году уезд Динтао был преобразован в район городского подчинения.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Хэцзэ делится на 2 район, 7 уездов:

Транспорт 
В декабре 2021 года введена в эксплуатацию высокоскоростная железнодорожная линия Хэцзэ — Цзинань (является частью ВСЖД Жичжао — Ланькао).

Примечания

Ссылки